«Спо́ртинг Клу́бе де Бра́га», широко известный как «Брага» (, ) — португальский футбольный клуб из одноимённого города в одноимённом округе в севере Португалии. Клуб основан в 1921 году, гостей принимает на арене «Брага Мунисипал», вмещающей 30 286 зрителей. Лучшим результатом в чемпионате Португалии является второе место в сезоне 2009/10. На протяжении пяти сезонов подряд (2014/15 — 2018/19) команда занимала 4-е место в чемпионате страны. «Брага» − трёхкратный победитель Кубка Португалии и финалист Лиги Европы сезона 2010/2011.

История 

Клуб был основан в 1921 году. Команда играет на стадионе, который был построен к чемпионату Европы 2004. В 2000 году «Брага» стала одним из самых успешных клубов Португалии, не входящих в «большую тройку». Кроме успехов на внутренней арене, «Брага» участвовала в Еврокубках, где в 2008 году выиграла последний розыгрыш Кубка Интертото. В сезоне 2009/10 «Брага» заняла 2-е место, на 5 очков отстав от «Бенфики», и впервые попала в групповой этап Лиги чемпионов. «Брагу» иногда называли «Арсеналистас Миньотус», за что она и получила своё нынешнее прозвище «Канониры». С 1975 года постоянно играет в высшей лиге чемпионата Португалии.

Сезон 2010/2011 
В истории клуба сезон 2010/2011 года вошёл как самый успешный на международной арене. Выбив в квалификационном раунде шотландский «Селтик» и испанскую «Севилью», «Брага» впервые в своей истории пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов. Однако, заняв третье место в своей группе, «Брага» вылетела в Лигу Европы. В Лиге Европы УЕФА сезона 2010/2011 «Брага» дошла до финала, выбив из турнира «Лех», «Ливерпуль», киевское «Динамо» и лиссабонскую «Бенфику». Но в финале «оружейники» уступили своими соотечественникам, «Порту», со счётом 0-1, единственный гол в матче на счету Фалькао.

Дерби и ультрас 

У «Браги» есть два главных дерби, это «Дерби ду Минью» матчи против клуба «Витория» (Гимарайнш) и «Северное дерби» с клубом «Порту». А также важные матчи против клубов «Бенфика» и «Спортинг».

Ультрас-группы «Браги»: Bracara Legion, Comandos Vermelhos, Ultra Red Boys.

Статистика сезонов

Достижения

Национальные 
 Чемпионат Португалии
 Вице-чемпион: 2009/10
 Бронзовый призёр: 2011/12, 2019/20
 Кубок Португалии
 Победитель (3): 1965/66, 2015/16, 2020/21
 Финалист (4): 1976/77, 1981/82, 1997/98, 2014/15
 Кубок лиги
 Победитель (2): 2012/13, 2019/20
 Финалист (2): 2016/17, 2020/21
 Суперкубок Португалии
 Финалист (4): 1982, 1998, 2016, 2021

Международные 
 Лига Европы УЕФА:
 Финалист: 2010/11
 Кубок Интертото:
 Победитель: 2008

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Португалии
ФК «Брага»